Владимир Николаевич Болотов:
 Болотов, Владимир Николаевич (1933—2013) — российский физик, доктор наук.
 Болотов, Владимир Николаевич (1938—1993) — советский футболист и тренер.